Naubolo (Ναύβολος) può riferirsi ai seguenti personaggi della mitologia greca:
 Naubolo – re di Focide e padre di Ifito
 Naubolo – padre di Pilone, re di Ecalia
 Naubolo – padre di Clitoneo e nonno dell'argonauta Nauplio
 Naubolo – un feace, padre di Eurialo